MS AIDAcara – statek pasażerski armatora AIDA Cruises. Wszedł do służby w 2004.

Długość 193,23 m, szerokość 42,2 m, zanurzenie 6 m.

Statki pasażerskie
Statki z XXI wieku